Saint-Pierre-d’Entremont ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Pierre-d’Entremont (Isère)
 Saint-Pierre-d’Entremont (Orne)
 Saint-Pierre-d’Entremont (Savoie)